
Улица Сти́гу () — улица в Видземском предместье города Риги. Проходит в северо-восточном направлении, соединяя улицы Дзелзавас и Бикерниеку. С другими улицами не пересекается.

Общая длина улицы составляет . На всём протяжении имеет асфальтовое покрытие, две полосы движения. Разрешено движение в обоих направлениях. По улице курсируют маршрутные такси № 204 и 263.

Улица Стигу была образована в январе 2009 года из обособленного удалённого участка улицы Страуту, основная часть которой находится в Дарзциемсе. Название происходит от слова stiga (), поскольку левая сторона улицы прилегает к Бикерниекскому лесу.

На всём протяжении улица Стигу служит границей между микрорайонами Межциемс (левая сторона) и Дрейлини (правая, чётная сторона). Застроена только чётная сторона (производственные и офисные здания; жилой застройки нет).

Примечания 

Улицы Межциемса
Улицы района Дрейлини